

Населені пункти та їхні частини

 Ґутово — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґутово — село в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґутово — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґутово — лісова осада в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки